Tahmasp is de naam van twee Safawidische sjahs van het Perzische Rijk:
Tahmasp I (1514-1576)
Tahmasp II (ca. 1704-1732)